Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Flávio Saretta che ha battuto in finale Nicolás Massú 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Brian Vahaly (secondo turno)
 Nicolas Kiefer (secondo turno)
 André Sá (primo turno)

 Flávio Saretta (Campione)
 Justin Gimelstob (secondo turno)
 Todd Martin (secondo turno)
 Nicolás Massú (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2003